Metallist steht für

 Station Metallist, eine Bahnstation bei Pawlowo (Nischni Nowgorod)
 Metallist (Schiff), sowjetischer Tanker
 BBA Metallist, eine Grubenlokomotive

Siehe auch:
 Metalist